Nys oder de Nys ist der Familienname folgender Personen:

 Nys (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Carl de Nys (1917–1996), belgisch-französischer Musikwissenschaftler
 Ernest Nys (1851–1920), belgischer Jurist
 Georges Nys, französischer Turner
 Hugo Nys (* 1991), französischer Tennisspieler
 Jef Nys (1927–2009), belgischer Comiczeichner und Schöpfer der Comicserie „Peter und Alexander“
 Johannes Nys (* um 1480, † 1535), belgischer Theologe, siehe Johannes Driedo
 Karl de Nys (1833–1907), Oberbürgermeister von Trier
 Patrick Nys (* 1969), belgischer Fußballtorwart
 Sven Nys (* 1976), belgischer Profi-Cyclocross-Fahrer
 Thibau Nys (* 2002), belgischer Radrennfahrer

Nys ist ein männlicher Vorname friesischer Herkunft – weitere Schreibweisen sind: Nyss, Nyß, Nis, Niss oder Niß (der Familienname Nyssen oder Nissen bedeutet „Nys’/Nis’ Sohn“); siehe: Dionysios (Begriffsklärung)

NYS steht als Abkürzung für:

 New York State, siehe New York (Bundesstaat)

Siehe auch:
 Nis
 Nyß
 Nijs

Abkürzung